Сорочино — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Сорочино — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Сорочино — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Сорочино — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Сорочино — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Сорочино — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Сорочино — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Сорочино — хутор в Солнцевском районе Курской области.
 Сорочино — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Сорочино — село в Калачинском районе Омской области.
 Сорочино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Сорочино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

Украина 
 Сорочино — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Сорочино — село в Петриковском районе Днепропетровской области.
 Сорочино — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
Сорочино — до 1935 г. название села Пшеничное в Токмакском районе Запорожской области.

Озеро 
 Сорочино — озеро в Усвятском районе Псковской области, бассейн реки Усвяча (приток Западной Двины)